Третья ракетка турнира — Виктория Азаренко — победительница соревнований. В полуфинале она обыграла действующую (на тот момент) чемпионку Ким Клейстерс.

Общая информация 
Россиянка Нина Братчикова в пятый раз дошла до финала отбора турнира Большого шлема в одиночном разряде и впервые выиграла этот решающий матч. Позже, в первом раунде основы она впервые обыграла действующего игрока Top40.

Впервые с 2008 года в основной сетке соревнований принимают участие сразу две представительницы Аргентины: тогда пару Жиселе Дулко составляла Клариса Фернандес, а сейчас — Паула Ормаэчеа.

Виктория Азаренко становится первой с 2006 года теннисисткой, завоевавшей на местных кортах свой дебютный приз победительницы турнира Большого шлема.

Виктория Азаренко становится первой с 1973 года теннисисткой выигравшей австралийское первенство сначала в одиночном разряде среди девушек, а затем — среди взрослых.

Виктория Азаренко становится первой с 2004 года теннисисткой выигравшей не только Australian Open, но и непосредственно предшествующий ему турнир в Сиднее.

Впервые с 2008 года чемпионка турнира после своей победы возглавляет рейтинг WTA. Азаренко становится 21-й в истории первой ракеткой одиночного рейтинга.

Мария Шарапова во второй раз в своей карьере проигрывает один из сетов финального матча со счётом 0-6, но впервые уступает сам матч.

Посев 

  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Полуфинал)
  Виктория Азаренко (Титул)
  Мария Шарапова (Финал)
  Ли На (Четвёртый круг)
  Саманта Стосур (Первый круг)
  Вера Звонарёва (Третий круг)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Марион Бартоли (Третий круг)
  Франческа Скьявоне (Второй круг)
  Ким Клейстерс (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Четвёртый круг)
  Елена Янкович (Четвёртый круг)
  Сабина Лисицки (Четвёртый круг)
  Анастасия Павлюченкова (Второй круг)
  Пэн Шуай (Второй круг)
  Доминика Цибулкова (Второй круг)
  Светлана Кузнецова (Третий круг)
  Флавия Пеннетта (Первый круг)
  Даниэла Гантухова (Третий круг)
  Ана Иванович (Четвёртый круг)
  Юлия Гёргес (Четвёртый круг)
  Роберта Винчи (Второй круг)
  Луция Шафаржова (Первый круг)
  Кайя Канепи (Второй круг)
  Анабель Медина Гарригес (Третий круг, отказ)
  Мария Кириленко (Третий круг, отказ)
  Янина Викмайер (Первый круг)
  Надежда Петрова (Второй круг)
  Анжелика Кербер (Третий круг)
  Моника Никулеску (Третий круг)
  Петра Цетковская (Второй круг)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти (Первый круг)
  Бояна Бобушич (Первый круг)
  Кейси Деллакква (Второй круг)
  Оливия Роговска (Второй круг)
  Изабелла Холланд (Первый круг)
  Чжан Шуай (Первый круг)
  Мэдисон Киз (Первый круг)
  Араван Резаи (Первый круг)
  Анна Чакветадзе (PR, Первый круг)

Победители квалификационного отбора 

  Паула Ормаэчеа (Второй круг)
  Лора Робсон (Первый круг)
  Мария Жуан Кёлер (Первый круг)
  Нина Братчикова (Третий круг)
  Валерия Савиных (Первый круг)
  Варвара Лепченко (Первый круг)
  Алисон Риск (Первый круг)
  Джейми Хэмптон (Второй круг)
  Чжан Кайчжэнь (Второй круг)
  Ирэна Павлович (Первый круг)
  Андреа Главачкова (Первый круг)
  Штефани Фёгеле (Первый круг)

Отказы от участия в турнире 

  Андреа Петкович
  Мария Хосе Мартинес Санчес
  Алиса Клейбанова
  Анастасия Севастова
  Винус Уильямс

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Энн Кеотавонг (Первый круг)
  Элени Данилиду (Второй круг)
  Анабель Медина Гарригес (Третий круг)
  Мария Кириленко (Третий круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые